Landreau ist 

 der Name einer französischen Gemeinde im Département Loire-Atlantique → siehe Le Landreau

Landreau ist der Familienname folgender Personen:

 Mickaël Landreau (* 1979), französischer Fußballspieler